Ivan Ilitch peut faire référence à:
 Ivan Ilitch, le « héros » du roman de Tolstoï : La Mort d'Ivan Ilitch
 Ivan Illich (1926-2002), penseur autrichien et américain, auteur de Une société sans école, Némésis médicale, Énergie et équité, etc. (Ne pas confondre avec son sus-cité paronyme).